Pont de Sant Antoni de la Grella, een brug in Andorra
 Sint-Antoniusbrug (Gent), een brug in België